Hearts of Space – programma radiofonico statunitense
 Hearts of Space Records – etichetta discografica statunitense